Cellule souche, article généraliste
 Cellule souche animale, article se centrant sur les spécificités animales
 Cellule souche végétale, article se centrant sur les spécificités végétales
 Cellule souche (médecine), les utilisations des cellules souches en médecine et les implications éthiques,

Sous-types de cellules souches :
 Cellule souche embryonnaire
 Cellule souche hématopoïétique
 Cellule souche neurale

 Cellule souche pluripotente induite